Sundqvist är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Sundqvist förekom som soldatnamn. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Sundqvist 5 832
 Sundkvist 1 907
 Sundquist 889
Tillsammans med 4 personer som stavar namnet på andra sätt, blir detta 8 644 personer, vilket ger namnet plats nummer 99 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Sundqvist eller med varianter av detta namn
 Alma Sundquist
 Anders Sundquist (född 1945), skådespelare
 Anders Sundqvist
 Anna Sundqvist (1943–2010), sångare, skådespelare, revyartist
 Bjørn Sundquist (född 1948), norsk skådespelare
 Björn-Erik Sundqvist (född 1988), finländsk fotbollsspelare
 Bo Sundqvist (född 1941), fysiker universitetsrektor
 Christel Sundqvist (född 1970), finländsk författare
 Christer Sundqvist (1943–2009), botaniker
 Dan Sundquist (född 1958), låtskrivare, musiker och musikproducent
 Don Sundquist (född 1936), amerikansk politiker
 Ella Sundqvist
 Emil Sundqvist (1858–1921), violinist och musiklärare
 Eric Sundquist (1917–1985), skådespelare
 Erik Sundquist (1907–1976), operasångare
 Ernst Petter Sundqvist (1730–1802), boktryckare
 Fideli Sundqvist
 Folke Sundquist (1925–2009), skådespelare
 Göran Sundqvist
 Gösta Sundqvist
 Håkan Sundquist (född 1965), författare
 Jarl Sundqvist
 Johan Sundqvist, sångare och gitarrist
 John Sundkvist
 Jögge Sundqvist (född 1958), träslöjdskonstnär
 Jörgen Sundqvist (född 1982), ishockeyspelare
 Kalle Sundqvist (född 1962), kanotist
 Karl-Johan Sundqvist (född 1949), ishockeyspelare
 Kati Sundqvist (född 1975), finländsk längdåkare
 Kit Sundqvist
 Lena Sundqvist
 Lennart Sundqvist
 Maria Sundqvist
 Maths O. Sundqvist (1950–2012), entreprenör
 Nils Sundquist (1902–1981), konsthistoriker, landsantikvarie, författare
 Olle Sundqvist (1917–1989), friidrottare (stavhopp)
 Olof Sundqvist (född 1962), silversmed och formgivare
 Oskar Sundqvist (född 1994), ishockeyspelare
 Petter Sundkvist (född 1964), dirigent och professor
 Ragnar Sundquist (1892–1951), dragspelare och kompositör
 Sanna Sundqvist (född 1983), skådespelare
 Scott Sundquist, amerikansk musiker
 Sophie Sundqvist (född 1996), fotbollsspelare
 Stig Sundqvist (1922–2011), fotbollsspelare
 Sven-Ivan Sundqvist (1939–2022), ekonom och journalist
 Tage Sundkvist (1925–2008), lantbrukare, politiker, ämbetsman
 Thord Sundquist (1935–2007), tecknare och grafiker
 Ulf Sundqvist (född 1945), finländsk politiker och bankman
 Wille Sundqvist (1925–2018), slöjdare
 Åke Sundqvist, flera personer
 Åke Sundqvist (konstnär) (1906–1982), träsnidare
 Åke Sundqvist (militär) (1917–1994), officer i flygvapnet
 Åke Sundqvist (musiker) (född 1953), trumslagare

Se även 
 Sundquist (skivmärke)

Källor

Svenska efternamn
Soldatnamn